Giōrgos Printezīs – cestista greco
 Josif Printezis – arcivescovo cattolico greco